Vagiz Galiullin (10 de outubro de 1987) é um futebolista profissional uzbeque, meia, milita no FC Ufa.

Galiullin chegou no Rubin Kazan em 2007 ficando até 2014, não se firmando em nenhum momento no clube e sendo emprestado em duas temporadas seguidas.

Títulos 
 Tosno
 Copa da Rússia: 2017–18

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Uzbequistão
Futebolistas do FC Rubin Kazan
Jogadores da Seleção Uzbeque de Futebol